Ammonieten kan betrekking hebben op:
Ammonieten (dieren), een uitgestorven groep weekdieren
Ammonieten (volk), een volk uit het Midden-Oosten ten tijde van het Oude Testament